Frank Hartmann può riferirsi a:

Frank Hartmann (1949-vivente) lottatore e allenatore di lotta tedesco orientale
Frank Hartmann (1960-vivente) calciatore tedesco